La riserva naturale Salina di Tarquinia è un'area naturale protetta istituita nel 1980. Dal 1995 è un sito di importanza comunitaria e dal 2017 zona di protezione speciale.
Occupa una superficie di 170 ha, lungo il litorale di Tarquinia, nella provincia di Viterbo, nel Lazio.

I lavori per la realizzazione della salina iniziarono nel 1802, quando lo Stato Pontificio decise di individuare un sito per produrre il sale necessario al fabbisogno di Roma in sostituzione della salina di Ostia. A conclusione dei lavori, protrattisi per vari decenni, la mano d'opera fu inizialmente fornita dai reclusi del carcere di Porto Clementino, poi sostituiti da lavoratori civili.

La Riserva Naturale di Popolamento animale viene costituita nel 1980 e ad oggi affidata alla tutela del Reparto Biodiversità dell'Arma dei Carabinieri. L'estrazione del sale si è gradualmente ridotta fino a cessare completamente nel 1997.

Fauna
Avifauna migratrice e stanziale
 fenicotteri (Phoenicopterus ruber)
 cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus)
 volpoca (Tadorna tadorna)
 gruccione (Merops apiaster)
 garzetta (Egretta garzetta)
 piccolo airone di colore bianco tipico delle paludi salmastre
 airone guardabuoi (Bubulcus ibis) 
 avocetta (Recurvirostra avosetta)
 germano reale (Anas platyrhynchos)
 gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
 corriere piccolo (Charadrius dubius)
 fratino (Charadrius alexandrinus)

Specie ittiche
 nono (Aphanius fasciatus)
 cefalo
 anguilla

Flora
 Cakile maritima
 giglio marino (Pancratium maritimum)
 alofite succulente (Salicornia e Sarcocornia)

 Cladophora vagabonda
 Dunaliella salina 

 pino domestico e pino d'Aleppo
 tamerice (Tamarix gallica e tamarix africana)
 olivello di Boemia (Elaeagnus angustifolia) 
 pioppo bianco (Populus alba) 
 ailanto (Ailanthus altissima)

Note

Voci correlate 
Aree naturali protette del Lazio
Elenco delle riserve naturali statali italiane

Collegamenti esterni

Zone di protezione speciale del Lazio
Siti di interesse comunitario del Lazio
Aree naturali protette della provincia di Viterbo
Riserve naturali regionali d'Italia